Deux navires de la Kaiserliche Marine puis un de la Reichsmarine ont porté le nom de Niobe, d'après le personnage mythologique du même nom :
le , une frégate construite pour la Royal Navy et finalement acquise par la marine prussienne en 1861 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1899 ;
le , un trois-mâts barque, navire-école de la Reichsmarine de 1922 à 1932.

Niobe